Manitoba Scotties Tournament of Hearts 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2013. Finał prowincji odbył się w dniach 23-27 stycznia 2013 w Stonewall, w Veterans Memorial Sport Complex.

W turnieju brało udział 16 drużyn. Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy: czarną i czerwoną, z których do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się po dwie najlepsze.

Szósty raz tytuł mistrzyni Manitoby zdobyła Jennifer Jones, która w finale pokonała 9:3 zespół Barb Spencer. W Mistrzostwach Kanady 2013 reprezentantki prowincji wygrały rundę grupową, zajęły ostatecznie 2. miejsce dwukrotnie ulegając w fazie finałowej zespołowi z Ontario (Rachel Homan).



Kwalifikacje

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
23 stycznia 2013; 8:30

Sesja 2. 
23 stycznia 2013; 12:15

Sesja 3. 
23 stycznia 2013; 16:00

Sesja 4. 
23 stycznia 2013; 20:15

Sesja 5. 
24 stycznia 2013; 8:30

Sesja 6. 
24 stycznia 2013; 12:15

Sesja 7. 
24 stycznia 2013; 16:00

Sesja 8. 
24 stycznia 2013; 19:45

Sesja 9. 
25 stycznia 2013; 8:30

Sesja 10. 
25 stycznia 2013; 12:15

Sesja 11. 
25 stycznia 2013; 16:00

Sesja 12. 
25 stycznia 2013; 20:15

Sesja 13. 
26 stycznia 2013; 8:30

Sesja 14. 
26 stycznia 2013; 12:15

Play-off

B1-R1 
26 stycznia 2013; 20:30

B2-R2 
26 stycznia 2013; 20:30

Półfinał 
27 stycznia 2013; 12:00

Finał 
27 stycznia 2013; 17:00

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2013 w curlingu
2013